Magyar Tibor (1912-1988) újságíró, író, kabaré szerző, humorista
Magyar Tibor (1947) kerékpárversenyző
Magyar Tibor (1963) képzőművész